Le titre Call Me Mister () peut faire référence à différentes oeuvres :
 , une comédie musicale américaine de 1945, 
 Call Me Mister, un film musical américain de Lloyd Bacon sorti en 1951 dont le titre en français est Aventure à Tokyo,
 , une série télévisée britannique de Robert Banks Stewart diffusée en 1986.